Belgium может означать:

 Бельгия () — государство, находящееся на северо-западе Европы. Член ЕС, ООН и НАТО.
 Белджум () — тауншип в округе Полк, Миннесота, США. На 2000 год его население составило 111 человек.
 «Belguim» — песня американского рэпера Lil Peep с его посмертного 12-го мини-альбома Goth Angel Sinner, спродюсированная Fish Narc.
 Belgium Open — пригласительный снукерный турнир, который проходит в Бельгии.

 Edem Folly lives in Ghent, Belgium

См. также 

 Белгаум () — город в индийском штате Карнатака.